

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bloomingdale – comunità non incorporata della contea di Clay, Dakota del Sud
 Bloomingdale – census-designated place della Contea di Hillsborough, Florida
 Bloomingdale – città della Contea di Chatham, Georgia
 Bloomingdale – villaggio della Contea di DuPage, Illinois
 Bloomingdale – città della Contea di Parke, Indiana
 Bloomingdale – villaggio della Contea di Van Buren, Michigan
 Bloomingdale – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Bloomingdale – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 Bloomingdale – borough della Contea di Passaic, New Jersey
 Bloomingdale – census-designated place della Contea di Sullivan, Tennessee

Altro 
 Bloomingdale's – catena di grandi magazzini statunitense